Paraíso Esporte Clube é uma agremiação esportiva da cidade de Cambuci.

História 

Disputou a Super Copa Noroeste em 2018 e 2019, sendo campeão de 2019.

Estatísticas

Participações 

Clubes de futebol de Cambuci
Clubes de futebol fundados em 1945
Fundações no Rio de Janeiro em 1945